La Valldan: Entitat de població del municipi de Berga
 La Valldan: Entitat de població del municipi d'Odèn (Solsonès)
 La rasa de la Valldan: Torrent del Solsonès i l'Alt Urgell
 La roca de la Valldan: Muntanya del municipi d'Odèn (Solsonès)